Hörath steht für:
 Hörath (Wermelskirchen), ehemalige Bezeichnung für einen Ortsteil von Wermelskirchen, heute Horath

Hörath ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Hörath (* 1932), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Höhrath
 Höhrath#Höhrather Walkmühle
 Horath (Begriffsklärung)